Richville può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti d'America:
Richville – comune del Minnesota
Richville – villaggio dello Stato di New York